Barnard steht für:
 Barnard (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Barnard (Automarke), britisches Cyclecar
 Barnard Motors, südafrikanischer Automobilhersteller
 Barnard College, College für Frauen in Manhattan, New York City
 Barnard-Medaille, Auszeichnung für verdienstvolle Leistungen in der Wissenschaft

Barnard ist der Name folgender

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Barnard (Indiana), im Putnam County
 Barnard (Kansas), im Lincoln County
 Barnard (Maine), im Piscataquis County
 Barnard (Michigan), im Charlevoix County
 Barnard (Missouri), im Nodaway County
 Barnard (New Jersey), im Atlantic County
 Barnard (New York), im Monroe County
 Barnard (North Carolina), im Madison County
 Barnard (Ohio), im Meigs County (nicht mehr existent)
 Barnard (South Dakota), im Brown County
 Barnard (Vermont), im Windsor County
 Barnard Corner, im Piscataquis County, Maine

Gewässer:
 Barnard River, Fluss in New South Wales, Australien
 Barnard Mill, Fließgewässer im Evans County, Georgia
 Barnard Narrows Branch, Fließgewässer im Roane County, Tennessee

im NRHP gelistete Objekte:
 Barnard Block, in Andover, Massachusetts, ID-Nr. 82004803
 Barnard Cobblestone House, in Lima, New York, ID-Nr. 89001122
 Barnard Elementary School, in Tecumseh, Oklahoma, ID-Nr. 00000624
 Barnard Farm, in Ararat, Virginia, ID-Nr. 09000338
 Barnard Mills, in Fall River, Massachusetts, ID-Nr. 83000623
 Barnard Mortuary, in Fergus Falls, Minnesota, ID-Nr. 86001538
 Barnard Observatory, in Oxford, Mississippi, ID-Nr. 78001607
 Barnard Park Historic District, in Fremont, Nebraska, ID-Nr. 90001053
 Barnard-Garn-Barber House, in Centerville, Utah, ID-Nr. 97001309
 Barnard’s Folly, in Fall River, Massachusetts, ID-Nr. 85003751
 Barnard’s Mill, in Glen Rose, Texas, ID-Nr. 82004523
 Parson Barnard House, in North Andover, Massachusetts, ID-Nr. 74000918

geografischer Objekte:
 Barnard Castle, Burg und die sie umgebende Stadt im County Durham, England
 Barnard-Island-Group-Nationalpark, Nationalpark im Bundesstaat Queensland, Australien

astronomischer Objekte:
 Barnard (Mondkrater), Mondkrater
 Barnard (Marskrater), Marskrater
 206P/Barnard-Boattini, Komet
 C/1885 X2 (Barnard), Komet
 Barnards Pfeilstern, Stern
 Barnard’s Loop, Emissionsnebel im Sternbild Orion
 Barnards Galaxie, Zwerggalaxie im Sternbild Schütze
 Barnard 68, Dunkelwolke im Sternbild Schlangenträger
 Barnard 92, Dunkelwolke im Sternbild Schütze
 Barnard-Katalog, astronomischer Katalog von Dunkelnebeln, siehe Liste astronomischer Kataloge

Siehe auch:
 Barnard Brook
 Barnard Creek
 Barnard Lake
 Barnard Pond
 Bernhard